Еугейн (Юґейн, Євген) II (бл. 730 або 740 — 780) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 760—780 роках.

Був сином короля Думнагуал III. Посів трон 760 року, але вважається спочатку панував номінально, оскільки Енгус I, король піктів, і Етелвалд Молл, король Нортумбрії, захопили практично усю країну. Але смерть короля піктів 761 року призвела до виведення загонів Бруде V, який змушений був протистояти Дал Ріаді. Невдовзі почалися заворушення в Нортумбрії. Все це вважається дозволило Еугейну II відновити панування над усім Алт-Куїном.

Про його відносини з піктськими і нортумбрійськими королями обмаль відомостей, суперники короля Алт-Куїна тривалий час був послаблені. 780 року його столицю було захоплено й спалено, до цього часу «Аннали Ольстера» відносять смерть Еугейна II. Ймовірно ворогом був Ельфвалд І, король Нортумбрії. Трон перейшов до Рідерха II.

Примітки

Джерела 
 MacQuarrie, Alan (1993). A. Grant & K. Stringer (editors). «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.
 Tim Clarkson Starthclyde and the Anglo-Saxons in the Viking Age John Donald Edinburgh 2014, (ISBN 9781907909252).

королі Стратклайда